Владимир Смолов:
 Смолов, Владимир Борисович (1919—2009) — специалист в области вычислительной техники.
 Смолов, Владимир Николаевич — актёр театра, заслуженный артист России (1999).